Bicocca – quartiere di Milano
 Bicocca – quartiere di Novara
 Bicocca – località (non frazione) di Arenzano in provincia di Genova
 Bicocca – frazione di Catania 
 Bicocca – stazione della linea M5 della metropolitana di Milano
 Stazione di Bicocca – stazione di Catania
 Università degli Studi di Milano-Bicocca – università di Milano